Lepistö ist der Familienname folgender Personen:

 Hannu Lepistö (* 1946), finnischer Skisprungtrainer
 Laura Lepistö (* 1988), finnische Eiskunstläuferin
 Lauri Lepistö (* 1996), finnischer Skilangläufer
 Lotta Lepistö (* 1989), finnische Radrennfahrerin, siehe Lotta Henttala
 Markku Lepistö (* 1963), finnischer Akkordeonist und Komponist
 Matti Lepistö (1901–1991), finnischer Politiker, Mitglied des Reichstags, Landwirtschaftsminister
 Sami Lepistö (* 1984), finnischer Eishockeyspieler